Conwy – comunità del Galles, nel distretto omonimo
Conwy – distretto del Galles settentrionale
Conwy – fiume del Galles settentrionale
Conwy – lago del Galles settentrionale, da cui nasce il fiume omonimo